Кеви (, ) — село в Сербии, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в общине Сента.

Село расположено на равнине, в 25 км от города Сента.

Население села по переписи 2002 года — 887 человек, из них совершеннолетних жителей — 741, средний возраст 43,8 лет (42,6 года у мужчин и 45,2 года у женщин). Всего в селе 355 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,5.

Село главным образом населено венграми. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Кеви.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины